ERC32 — 32-битный микропроцессор, реализующий систему команд SPARC V7, устойчивый к радиации. Разработан компанией Temic (сейчас Atmel) в 1990-х годах  и предназначался для применения в космосе. Были выпущены две версии процессора: ERC32 Chip Set и ERC32 Single Chip.

Исходный код на языке VHDL распространяется под лицензией GNU Lesser General Public License.

Ссылки 
 Страница ERC32 на ESA Microelectronic
 Документация ERC32
 Модель ERC32 TSC695 на сайте Atmel

Открытое аппаратное обеспечение
Радиационно-стойкие микропроцессоры